21543 Джессоп (21543 Jessop) — астероїд головного поясу.
 Вайолет Джессоп — член екіпажів усіх трьох суден класу «Олімпік» — Олімпіка», «Титаніка» та «Британіка». 
 Боб Джессоп (народився 3 березня 1946) - британський академік і письменник, який широко опублікував теорію та політичну економію держави.